Инами:
 Инами — французский анимационный мультсериал, посвящённый экологическим вопросам. 
 Инами — бывший посёлок в Японии, находившийся до 2004 года в уезде Хигаситонами префектуры Тояма. Ныне, в связи с укрупнением административных единиц, входит в качестве района в город Нанто. 
 Инами — посёлок в Японии, находящийся в уезде Како префектуры Хёго.
 Инами — посёлок в Японии, находящийся в уезде Хидака префектуры Вакаяма.